Юрий Одоевский:
 Одоевский, Юрий Михайлович (?—1682) — наместник в Рязани, боярин, новгородский воевода.
 Одоевский, Юрий Романович Чёрный (? — после 1427) — удельный князь, родоначальник князей Одоевских.